Prinoth steht für:
 Prinoth AG, ein Unternehmen der Leitner AG

Prinoth ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Prinoth (* 1943), italienischer Rennrodler 
 Ernst Prinoth (1923–1981), Südtiroler Industrieller und Autorennfahrer
 Lena Prinoth (* 2003), italienische Nordische Kombiniererin
 Nadia Prinoth, italienische Rennrodlerin
 Raimondo Prinoth (1944–2006), italienischer Rennrodler